YRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Red Lake, Ontario (Canada)
 yrl – codice ISO 639-3 della lingua nheengatu